Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1958 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 29 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Jeanne Arth et Darlene Hard battent Maria Bueno et Althea Gibson en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Cinq équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1958
US Open Double dames